Il titolo La parola ai giurati può riferirsi a diverse opere:

 La parola ai giurati (12 Angry Men, 1954) dramma teatrale di Reginald Rose
 La parola ai giurati (12 Angry Men, 1957) film d'esordio del regista Sidney Lumet, dal dramma di Rose
 La parola ai giurati, serie TV del 1995
 La parola ai giurati (12 Angry Men, 1997) film per la TV, regia di William Friedkin, remake del precedente